Banat może dotyczyć:
 Banat – kraina historyczna w południowo-wschodniej Europie, położona w południowej części Wielkiej Niziny Węgierskiej, między Dunajem, Cisą i jej dopływem Maruszą oraz Karpatami Południowymi
 Banat – miasto w północnych Indiach w stanie Uttar Pradesh